Chehalis peut désigner :

Anthroponymie 

 Les , ou Sts'Ailes, peuple autochtone des Salishes de la côte parlant le halkomelem, en Colombie-Britannique ;
 la , ou Bande indienne Chehalis, des Sts'Ailes dans la même province canadienne.

 Les , peuple autochtone des Salishes de la côte parlant deux langues distinctes (le chehalis inférieur et le chehalis supérieur), dans l’État de Washington.

Toponymie 

 , localité des Basses-terres continentales en Colombie-Britannique ;
 la , rivière dans la même province canadienne.

 Chehalis, siège du comté de Lewis dans l'État de Washington ;
 la , rivière dans le même État américain.

Linguistique 
Dans la famille amérindienne des langues salish :
 Le chehalis inférieur, parlée par les Chehalis dans l'État américain de Washington ;
 le chehalis supérieur, idem que la précédente.